Svatý Augustin může být některý z těchto světců:

 svatý Augustin, též Augustin z Hippa († 430) – biskup v severoafrické Hipponě a učitel církve
 Augustin z Canterbury († 604) – benediktinský mnich italského původu a arcibiskup v Canterbury
 Augustin Webster († 1535) – anglický kartuziánský mnich a mučedník
 Augustin Zhao Rong (1746-1815) – první kněz čínského původu, který se stal mučedníkem
 Augustin Yi Kwang-hŏn (1787-1839) – jeden ze 103 korejských mučedníků
 Augustin Yu Chin-gil (1791-1839) – katecheta a jeden ze 103 korejských mučedníků
 Augustin Pak Chong-wŏn (1793-1840) – katecheta a jeden ze 103 korejských mučedníků
 Augustin Phan Viết Huy (kolem 1795-1839) – jeden ze 117 vietnamských mučedníků
 Augustin Nguyen Văn Mói (kolem 1806-1839) – terciář řádu dominikánů a jeden ze 117 vietnamských mučedníků
 Augustin Roscelli (1818-1902) – italský kněz, zpovědník a zakladatel řeholního institutu Sester Neposkvrněného početí Panny Marie
 Augustin Schoeffler (1822-1851) – kněz francouzského původu, terciář řádu dominikánů, misionář a jeden ze 117 vietnamských mučedníků
 Augustin Caloca Cortés (1898-1927) – mexický kněz a mučedník popravený během povstání kristerů

 Eysteinn Erlendsson, latinsky Augustinus Nidrosiensis (kolem 1120-1188) – druhý arcibiskup v norském Nidarosu